Амарал () — португальская фамилия. Известные носители:
 Амарал, Ана Луиза (1956—2022) — португальская поэтесса, переводчик и педагог, автор книг для детей.
 Амарал, Данте (полное имя Данте Гимараеш Сантос до Амарал; род. 1980) — бразильский волейболист, выступает за клуб «Панасоник Пантерс» и сборную Бразилии.
 Амарал, Жоао Мария Феррейра да (1803—1849) — португальский военный и государственный деятель, 79-й губернатор Макао (1846—1849).
 Амарал, Жуан Жустино (род. 1954) — бразильский футболист, центральный защитник.
 Амарал, Леандро (род. 1977) — бразильский футболист, нападающий клуба «Флуминенсе».
 Амарал, Пауло (1923—2008) — бразильский футболист и тренер.
 Амарал, Роза (род. 1980) — ангольская гандболистка.
 Амарал, Табата (род. 1993) — бразильская общественная и политическая деятельница.
 Амарал, Тарсила ду (1886—1973) — бразильская художница, одна из главных фигур бразильского модернизма.
 Амарал, Фернанду (1925—2009) — португальский государственный деятель.
 Амарал, Франсишку Шавьер (1937—2012) — государственный деятель Восточного Тимора, первый президент страны (1975) до вторжения Индонезии.

Составные фамилии 
 Грака Амарал, Фелижберту Себастьян де (род. 1982) — футболист сборной Анголы.
 Пинту ду Амарал, Фернанду (род. 1960) — португальский поэт, переводчик и литературовед, эссеист, педагог.
 Феррейра ду Амарал, Жуан Мария (1876—1931) — португальский военачальник и полицейский.
 Фрейташ ду Амарал, Диогу (1941—2019) — португальский политик, временный премьер-министр Португалии.

Топоним 
 Амарал-Феррадор — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Сенадор-Амарал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.

Прочее 
 «Amaral» () — испанская рок-группа, образованная в 1992 году.

См. также 
 Силва Мариано, Алешандре да (род. 1973) — бразильский футболист, полузащитник; более известен под именем Амарал.